El término bautista puede aludir, en esta enciclopedia:

Religión
 a las iglesias bautistas (también, iglesias baptistas, bautismo, baptismo), un grupo de iglesias cristianas evangélicas, denominación cristiana protestante;
 a los Bautistas Reformados;
 a Salomé con la cabeza del Bautista;
 a San Juan Bautista (desambiguación);

Lugares
 a Bautista de Pangasinán, un municipio de la provincia de Pangasinán (Filipinas);
 a San Bautista, ciudad uruguaya en el departamento de Canelones;

Personas
 a Bautista (nombre);
a Bautista Agnese (1500-1564), destacado cartógrafo genovés;
a Bautista Antonelli, ingeniero militar italiano;
a Bautista Garcet, diputado comunista español;
a Bautista Heguy, jugador argentino de polo;
a Bautista Remiro de Navarra, escritor español del Siglo de Oro;
a Bautista Saavedra Mallea, "Cholo Saavedra", jurista, profesor universitario, sociólogo, periodista político y diplomático boliviano;
a Bautista van Schouwen, antifascista chileno;
a Bautista Álvarez, político español del BNG;
a Julián Bautista, compositor argentino;
a Teddy Bautista, músico español.

Nombres masculinos